Гильдия киноактёров:
 Гильдия киноактёров США () — профессиональный союз, представляющий более 120 000 актёров, работающих в США.
 Гильдия актёров кино России — профессиональный союз актёров кино Российской Федерации.

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США